Заям () также Дзегам, Загама — посёлок городского типа в Шамкирском районе Азербайджана. 

Ранее, в Российской империи, селение в пределах Елизаветпольской губернии. На Заямской равнине (между реками Заям и Шамхор), в кампании 1805 года Аббас-Мирза был разбит отрядом полковника Карягина.

Статус посёлка городского типа с 1967 года. В посёлке расположена одноимённая железнодорожная станция (на линии Гянджа — Акстафа).

По данным БСЭ в Заяме размещались завод сельскохозяйственных машин и карьер по добыче камня. Велось производство плюша и трикотажных изделий.

Население

Примечания 

Посёлки городского типа Азербайджана
Населённые пункты Шамкирского района